

Architettura 
 Guido Canella – architetto e accademico italiano

Arte 
 Carlo Canella – pittore italiano
 Giuseppe Canella – pittore italiano

Biologia 

Canella – genere di piante

Sport 
 Canella Challenger –  torneo professionistico di tennis giocato sulla terra battuta, parte dell'ATP Challenger Tour
 Francesco Canella – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Roberto Canella – calciatore spagnolo
 Valeria Canella – atleta italiana specializzata nel salto in lungo

Storia 
 Caso Bruneri-Canella – caso di cronaca accaduto in Italia a partire dal 1927, noto anche come lo smemorato di Collegno
 Grimaldo Canella – capostipite ed eponimo della famiglia Grimaldi
 Ottone Canella – nobile genovese